Amtsgericht Sulzbach bezeichnet

 das ehemalige bayerische Amtsgericht Sulzbach-Rosenberg
 das ehemalige saarländische Amtsgericht Sulzbach/Saar